В этой статье представлено положение команд и результаты матчей в группе B первого раунда чемпионата Европы по баскетболу среди женщин 2017.

Команды

Положение команд 

Время начала матчей дано по местному времени (UTC+2).

Результаты матчей

1-й тур

Белоруссия vs Италия

Турция vs Словакия

2-й тур

Словакия vs Белоруссия

Италия vs Турция

3-й тур

Белоруссия vs Турция

Словакия vs Италия

Ссылки 
Официальный сайт чемпионата Европы по баскетболу среди женщин 2017

Группа B